Леонид Иванович Чесноко́в (26 марта 1920, Янычи, Пермский уезд — 28 июля 1999, Новосибирск) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (24.03.1945). Полковник.

Биография 
Родился 26 марта 1920 года в селе Янычи ныне Пермского района Пермского края. Окончил 7 классов средней школы в селе Платошино в 1935 году, затем окончил ФЗУ. Работал слесарем в Перми. 

С января 1939 года — в Красной Армии. В 1939 году окончил Пермскую военно-авиационную школу, в 1940 году — Энгельсское военное авиационное училище. Служил пилотом в 226-м ближнебомбардировочном авиационном полку ВВС Киевского особого военного округа, летая на лёгких бомбардировщиках Су-2.

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Воевал на Юго-Западном фронте. Отличился в Киевской оборонительной операции, за что уже в начале августа 1941 года одним из первых наградных указов за войну был награждён орденом Красной Звезды.

В конце августа 1941 года полк был расформирован, а младший лейтенант Чесноков переведён в 52-й ближнебомбардировочный авиационный полк 76-й авиационной дивизии ВВС Юго-Западного фронта. В октябре 1941 года полк передали на Южный фронт. Участвовал в Киевской и Донбасско-Ростовской оборонительных, Ростовской и Барвенково-Лозовской наступательных операциях, в Сталинградской битве.

В конце 1942 года полк был расформирован, после чего Л. И. Чесноков служил в 15-м отдельном разведывательном авиационном полку ВВС Приволжского военного округа, а затем воевал в 56-й отдельной авиационной эскадрилье в составе 5-й воздушной армии на Степном и 2-м Украинском фронтах. Участник Курской битвы и битвы за Днепр. Особо отличился в боевом вылете 28 августа 1943 года на харьковском направлении, где возглавляемое им звено штурмовиков Ил-2 подверглось внезапной атаке 6 немецких истребителей FW 190. Не растерявшись, умело руководил боем звена, в котором лично сбил 2 немецких истребителя.

В начале 1944 года был сформирован 207-й отдельный корректировочно-разведывательный авиационный полк, главной задачей которого было корректирование артиллерийского огня войск 2-го Украинского фронта. Полк был вооружён самолётами Ил-2. В этом полку Л. И. Чесноков воевал до Победы, участвуя в Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Бухарестско-Арадской, Дебреценской, Будапештской, Венской наступательных операциях. 

К ноябрю 1944 года командир эскадрильи 207-го отдельного корректировочно-разведывательного авиационного полка 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта капитан Чесноков Леонид Иванович совершил 269 боевых вылетов. Сбил 3 самолёта в воздушных боях. Выполнил 83 штурмовки наземных целей и 91 бомбардировку. Провёл 85 вылетов на визуальную и фотографическую разведку, а также на корректирование артиллерийского огня. Им было уничтожено 20 танков, 273 автомашины, 11 артиллерийских батарей, 6 миномётов, 3 переправы, 1 железнодорожный эшелон с боеприпасами, 2 самолёта на немецком аэродроме. Корректируя огонь артиллерии, помог уничтожить 4 артиллерийские батареи, 4 переправы, 1 бронепоезд, 32 машины с военными грузами.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года капитану Чеснокову Леониду Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

К концу войны выполнил уже 289 боевых вылетов.

После войны продолжал службу в Советской армии. Командовал авиационным полком. В 1953 году вступил в КПСС. В 1955 году окончил Военно-воздушную академию. Служил заместителем начальника ВВС Сибирского военного округа по боевой подготовке. В 1959 году полковник Л. И. Чесноков уволен в запас. 

Жил в Новосибирске. С 1961 года работал в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина начальником штаба Гражданской обороны.

Скончался 28 июля 1999 года. Похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище.

Награды 
 Герой Советского Союза (24.03.1945)
 Орден Ленина (24.03.1945)
 Орден Красного Знамени (12.03.1942)
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени (21.09.1944, 11.03.1985)
 Орден Отечественной войны 2-й степени (5.11.1942)
 Два ордена Красной Звезды (2.08.1941, 5.11.1954)
 Медаль «За боевые заслуги» (20.06.1949)
 Медаль «За взятие Будапешта» (1945)
 Медаль «За взятие Вены» (1945)
 Медаль «За оборону Сталинграда» (1943)
 Ряд других медалей

Память 
 Мемориальная доска в память о Герое установлена на доме, в котором он жил (Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 71).
 Именем Героя названа улица в родном селе Янычи Пермского края (2003).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Новосибирцы — Герои Отечества. — Новосибирск, 2010.

Ссылки 
 
 Л. И. Чесноков в «Новосибирской Книге памяти».

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Члены КПСС
Похороненные на Заельцовском кладбище